Baker Street – ulica w Londynie
 Baker Street – stacja metra w Londynie
 Baker Street and Waterloo Railway – obecnie Bakerloo Line
 Baker Street – przysiółek w Anglii
 Baker Street – piosenka Gerry’ego Rafferty’ego